

Geografia 
 Lodge – comune degli Stati Uniti d'America, nella Carolina del Sud, Contea di Colleton
 Lodge – villaggio della Parrocchia di Saint Mary Cayon in Saint Kitts e Nevis
 Rose Lodge – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Oregon, Contea di Lincoln

Musica 
 The Lodge – gruppo musicale art rock anglo-gallo-statunitense

Persone 
 David Lodge (1935) – scrittore, critico letterario e insegnante britannico
 David Lodge (1921-2003) – attore e circense britannico
 David Lodge (...) – doppiatore statunitense
 George Cabot Lodge (1873-1909) – poeta statunitense
 Henry Cabot Lodge (1850-1924) – politico statunitense
 Henry Cabot Lodge Jr. (1902-1985) – politico e diplomatico statunitense
 John Davis Lodge (1903-1985) – politico, ambasciatore e attore statunitense
 John Lodge (1945) – bassista e cantante inglese
 Oliver Joseph Lodge (1851-1940) – fisico britannico
 Paul Lodge (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Thomas Lodge (1557-1625) – scrittore e drammaturgo inglese

Altro 
 Nuffield Lodge – villa all'interno del Regent's Park di Londra
 Pax Lodge – centro mondiale dell'Associazione mondiale guide ed esploratrici (WAGGGS)

Pagine correlate 
The Lodge